2 miejscowości w Polsce: 
 Krypy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Krypy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno